Folkets röst eller Folkets Röst kan syfta på:

Tidskrifter  
 Folkets Röst – tidning utgiven i Stockholm 1849–1861
 Folkets Röst (Göteborg) - socialistisk tidning utgiven i Göteborg 1887–1889 
 Folkets röst (1943) – dagstidning anknuten till Sveriges Kommunistiska Parti utgiven 1943-1957
 Folkets röst – en italienskspråkig dagstidning, se La Voce del Popolo

Politiska partier 
 Folkets Röst - Vox Humana – politiskt parti
 Folkets Röst (Bollebygd) – lokalt politiskt parti i Bollebygds kommun

Se även 
 Vox humana